Tegalsiwalan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Tegalsiwalan, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Tegalsiwalan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar